Масуими Макс (; род. , , штат Арканзас) — американская модель германо-корейского происхождения.

Масуими известна множеством своих татуировок и интересом к некоторым фетишам. Её мать умерла при родах второй дочери, Йонг-Сон Макс, когда Масуими было 6 лет. Её отец спустя некоторое время после этого женился и имеет сына Чарльза. Масуими начала танцевать стриптиз в 18 лет, чтобы заработать на жизнь, после того как её семья отказалась от неё, когда ей было 17 лет.

Её можно увидеть во множестве журналов, фотоснимков и в музыкальных клипах. Она делает персональные выступления на автошоу. Масуими снялась в музыкальном клипе «Rose of the Devil’s Garden» группы Tigers army и была участником телевизионного реалити-шоу Fear factor.

Масуими Макс — это её реальное имя.

Различные факты 

 Масуими любит оружие и среди прочего имеет Sig Sauer 40-го калибра и дробовик.
 Она пожирательница огня и человек-змея (акробатка).
 Она знает французский язык.
 У неё есть ножевое ранение в правое бедро.
 Она знает карате и кикбоксинг.
 Она вторая модель с татуировками работающая с Trashy Lingery (первая — София Санти).
 У неё на 2 соска больше обычного.
 Она включает в свои шоу элементы фетиша и бурлеска.

Личная жизнь 

8 июля 2006 года Масуими вышла замуж за Мюрата, журналиста музыкального журнала Kerrang! в светской церемонии в Лондоне. У них обоих есть татуировки на обеих руках.

Ссылки 
 Официальный сайт Масуими Макс
 Масуими Макс на Internet Movie Database
 Масуими Макс на MySpace
 Интервью и различная информация
 Интервью с Масуими
 Масуими Макс на BlueBlood.com

Фотомодели по алфавиту
Фотомодели США